Gernot ist:

 ein männlicher Vorname aus dem Althochdeutschen, siehe Gernot (für Namensträger siehe dort)
 der Name eines der Burgundenkönige im Nibelungenlied
 eine Oper von Eugen d’Albert, siehe Gernot (Oper)